Trois comtés des États-Unis portent le nom de comté de Stone (Stone County) :
Comté de Stone, situé dans l'État de l'Arkansas ;
Comté de Stone, situé dans l'État du Mississippi ;
Comté de Stone, situé dans l'État du Missouri.